Phalaenopsis Springtime — грекс семейства . Создан на основе скрещивания , Phalaenopsis amabilis и Phalaenopsis aphrodite.

Используется в комнатном и оранжерейном цветоводстве, а также в селекции красивоцветущих фаленопсисов.

Эпифит.

Родословная 
По данным международного регистра орхидей.

В культуре 
Условия культивирования: см. статью Фаленопсис.

Болезни и вредители

См. также 
 Селекция фаленопсисов

Примечания

Ссылки 
 Генеалогия фаленопсисов на сайте Japan Internet Orchid Association

Комнатные растения
Гибриды орхидных
Фаленопсис